Бирвлит () — город на юго-западе Нидерландов, в провинции Зеландия, в центре Зеландской Фландрии, входящий в состав общины Тернёзен. Расположен также в 16 км к югу от другого крупного города, Флиссинген. Население города по состоянию на 1 января 2011 года — 1633 человека.

История 
Бывший первоначально рыбацкой деревней, Бирвлит получил статус города в 1183 году.

До 1970 года оставался отдельной общиной.

Промышленность 
В городе располагаются главный офис и производственные мощности фирмы , выпускающей свеклоуборочные комбайны, самоходные навозоразбрасыватели высокой проходимости и созданный на базе последних специализированный вездеходный полугусеничный самосвал большой грузоподъёмности Vervaet Track Trike.

Достопримечательности 

11 объектов Бирвлита занесены в государственный реестр охраняемых памятников.

В городе находится храм Голландской реформатской церкви, построенный в 1659—1660 годах, витражи которого сохранились нетронутыми до наших дней. Кроме того, в нём есть римско-католическая приходская церковь Святой Непорочной Девы Марии, освящённая в 1858 году. Здание церкви было расширено в 1920 году и отреставрировано в 1965.

В Бирвлите также расположена ветряная мельница 1842 года постройки. Первоначально она представляла собой маслобойню с ветряным приводом и в собственно мельницу была переоборудована в 1885 году.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт городского совета Бирвлита 

Города Нидерландов
Зеландия (Нидерланды)
Появились в 1183 году